Hémard ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Hémard (1914–1982), französischer Autorennfahrer
 Pierre Hémard (1921–2003), französischer Autorennfahrer und Rennstallbesitzer